Симфония № 2 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 2 (Александър Бородин) („Богатирска“, 1876)
 Симфония № 2 (Александър Глазунов) (1886)
 Симфония № 2 (Александър Райчев) („Новият Прометей“, 1958)
 Симфония № 2 (Антон Брукнер) (1872)
 Симфония № 2 (Арам Хачатурян) (1943)
 Симфония № 2 (Густав Малер) („Възкресение“, 1894)
 Симфония № 2 (Дмитрий Шостакович) („На Октомври“, 1927)
 Симфония № 2 (Йоханес Брамс) (1877)
 Симфония № 2 (Лудвиг ван Бетховен) (1803)
 Симфония № 2 (Любомир Пипков) (1955)
 Симфония № 2 (Панчо Владигеров) („Майска“, 1949)
 Симфония № 2 (Пьотър Чайковски) („Малорусийска“, 1873)
 Симфония № 2 (Сергей Прокофиев) („Желязо и стомана“, 1925)
 Симфония № 2 (Трифон Силяновски) (1954)